Klingenheben ist der Familienname folgender Personen:

 August Klingenheben (1886–1967), deutscher Afrikanist
 Maria Klingenheben-von Tiling (1886–1974), deutsche Afrikanistin